Ужин с придурком (фильм, 1998)  (фр.  Le dîner de cons) — фильм режиссёра Франсиса Вебера, вышедший на экраны в 1998 году.
 Ужин с придурком (фильм, 2011)

См. также 
 Ужин с придурками